Anamneza je izraz koji se koristi kao:
 anamneza (filozofija) - razumska spoznaja kao prepoznavanje;
 anamneza (medicina) - skup podataka o bolesniku